Yagrumo puede hacer referencia a:

 Yagrumo, árbol representativo de la zona intertropical americana; o
 Yagrumo macho, árbol de la familia de las araliáceas, abundante en algunas partes de la zona intertropical de América del Sur y Central.